

Patronyme 

 Ahmed Marzouki (né en 1947), ancien officier marocain ;
 Ghizlane Marzouki, femme politique marocaine ;
 Hamdi Marzouki (né en 1977), footballeur tunisien ;
 Mehdi Marzouki (né en 1987), footballeur tunisien ;
 Mehdi Marzouki (né en 1987), joueur de water-polo français ;
 Mohamed Habib Marzouki (né en 1947), homme politique tunisien ;
 Moncef Marzouki (né en 1945), président de la République tunisienne de 2011 à 2014.

Patronyme tunisien